Левита́н — еврейская фамилия (от левит — потомок колена Левия).

 Левитан, Авель (Адольф) Ильич (1859—1933) — русский художник, брат И. И. Левитана.
 Левитан, Александр Матвеевич (1913—1980) — советский архитектор и театральный художник.
 Левитан, Аркадий Юлианович (1911—2006) — советский режиссёр и оператор-кинодокументалист.
 Левитан, Борис Моисеевич (1914—2004) — советский математик.
 Левитан, Владимир Самойлович (1918—2000) — лётчик-ас, гвардии капитан, Герой Советского Союза.
 Левитан, Джерри (род. 1954) — канадский актёр и режиссёр.
 Левитан, Дэвид (род. 1972) — американский писатель.
 Левитан, Евгений Александрович (род. 1943) — пианист, музыкальный педагог, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
 Левитан, Ефим Иосифович (1915—2007) — советский архитектор, заслуженный архитектор РСФСР, один из основных архитекторов восстановления Сталинграда.
 Левитан, Ефрем Павлович (1934—2012) — педагог, популяризатор астрономии.
 Левитан, Исаак Ильич (1860—1900) — русский художник.
 Левитан, Михаил Аркадьевич (род. 1946) — советский и российский океанолог.
 Левитан, Пётр Григорьевич — советский и российский тренер по боксу.
 Левитан, Сергей Владимирович (род. 1963) — российский политик, член Совета Федерации (1994—1996).
 Левитан, Юлия (род. 1973) — американская шахматистка, международный мастер среди женщин.
 Левитан, Юрий Борисович (1914—1983) — диктор Всесоюзного радио.

См. также 
 Леви
 Левин
 Левитин
 Левитт